Th
 símbolo químico do tório
 th
 código ISO 639 da língua tailandesa
 .th, código TLD (ccTLD) na Internet para a Tailândia